

Plaatsen in Engeland
 Ansty (Dorset)
 Ansty (Hampshire)
 Ansty (Warwickshire)
 Ansty (West Sussex)
 Ansty (Wiltshire)